Дамасий II (; в миру граф Поппо Бриксен, ; ? — 9 августа 1048) — Папа Римский с 17 июля по 9 августа 1048 года. Родом из Баварии. Был епископом Бриксена. Назначен папой по прямому указанию германского императора Генриха III. Умер в Палестрине от малярии, похоронен в церкви Сан-Лоренцо в Риме.

Избрание 
На Рождество 1047 эмиссар римского народа принес императору Генриху III известие о смерти папы Климента II, который был возведен на этот пост по его протекции. Император был патроном Рима, и теперь Генрих должен был выразить своё мнение относительно преемника Климента. Генрих в это время вел неудачную кампанию во Фрисландии и к моменту прибытия посольства находился в своём дворце в Пёльде, в Саксонии. Посланники римской знати, в соответствии с их инструкциями, предложили в качестве подходящего кандидата Галинара, архиепископа Лиона, который был по происхождению итальянцем и пользовался уважением в Риме.

Генрих решил не торопиться с выбором и попросил Вазона Льежского, наиболее независимого епископа в пределах империи, высказать своё мнение. После долгого обдумывания Вазон заявил, что наиболее подходящим кандидатом на вакантный папский престол является низложенный императором Григорий VI. Генрих решил не вступать в споры с Вазоном и назначил Поппо, епископа Бриксена в Тироле, человека, известного своей образованностью. Это решение возмутило римлян, которые симпатизировали Галинару. Тем не менее, Генрих послал римских послов обратно в Рим с дарами для подготовки к прибытию нового папы.

Прибытие в Италию 
Во время отсутствия послов императорская власть в Риме зачахла, и контроль над городом взял род Тусколо. Бывший папа Бенедикт IX, родственник Тусколо, решил, что пришло время вернуть себе папский престол. Он обратился к маркграфу Бонифацию III Тосканскому за помощью, и Бонифаций, который не любил императора, с удовольствием откликнулся. Бенедикт использовал все свои запасы золота, чтобы завоевать побольше сторонников, а влияние маркграфа позволило ему занимать папский престол в течение восьми месяцев, с 8 ноября 1047 до 17 июля 1048 года.

В то же время Генрих уже провожал в Италию Поппо, дойдя с ним, по крайней мере, до Ульма. Здесь выяснилось, что папская казна близка к опустошению. Опасаясь восстаний в Германии, император был вынужден остаться за Альпами, дав указание маркграфу Бонифацию проводить Поппо в Рим лично и от имени императора организовать его интронизацию.

Учитывая роль Бонифация в реставрации Бенедикта IX и его отношение к Генриху III, неудивительно, что он отказался. Он признался Поппо: "Я не могу пойти в Рим с Вами. Римляне вновь возвели на папский престол Бенедикта, и он контролирует город. Кроме того, я уже стар". Не имея поддержки, Поппо не осталось другого выбора, кроме как развернуться и вернуться в Германию, где он сообщил Генриху о беседе с Бонифацием.

Интронизация 

Генрих пришел в ярость. Поппо отправили обратно к Бонифацию с письмом от императора, содержавшим приказ организовать изгнание Бенедикта и интронизацию его преемника. В противном случае император угрожал вторжением. Эти угрозы привели Бонифация к послушанию. Он направил войска в Рим и изгнал Бенедикта из города.

После удаления Бенедикта IX Поппо вошел в город с триумфом, римляне приветствовали его. Он был возведен на папский трон в Латеранском дворце как папа Дамасий II 17 июля 1048 года. Его понтификат, однако, был кратковременным. От римской жары он был вынужден отбыть в Палестрину, но было уже слишком поздно. После всего двадцати трех дней понтификата он умер 9 августа и был похоронен в Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура. 

Короткое правление Дамасия II породило слухи, что он был отравлен человеком по имени Герхард Брацутий, другом Бенедикта IX и последователем Хильдебранда. Однако источник этой информации считается ненадежным, более вероятен сценарий, что он умер от малярии.

Примечания

Литература 
 Mann, Horace K. The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, Volume 5: The Popes In The Days of Feudal Anarchy, from Formosus to Damasus II, Part 2 (London, 1910).

Ссылки 
 
 Damasus II .

 

Папы римские
Церковные деятели XI века
Епископы Бриксена
Умершие от малярии